Gerhard Baumgärtel (1931-1997),  homme politique est-allemand
 Thomas Baumgärtel (1960-), artiste du graffiti allemand
 Tilo Baumgärtel (1972-), peintre allemand